Niemcy:
 Bergen-Enkheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Bergen-Enkheim – okręg administracyjny we Frankfurcie nad Menem

Inne:
 (221516) Bergen-Enkheim – planetoida

Zobacz też:
 Bergen
 Enkheim